Mario Molina  el nombre puede referirse a:

Mario Molina (1943-2020), ingeniero químico, científico, profesor y activista mexicano,
Mario Molina (1959-2023), ilustrador, historietista y humorista gráfico peruano.